Debreczeni Tibor (1928) drámapedagógus, a magyarországi amatőr színjátszás jelentős szervezője
Debreczeni Tibor (1946) kerékpárversenyző, edző